1963 Голяма награда на Великобритания е 14-о за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1963 във Формула 1, провежда се на 20 юли 1963 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания